Батуринская — многозначный термин.

 Батуринская — станица в Брюховецком районе Краснодарского края.
 Батуринская — железнодорожная станция в Кривом Роге.

См. также